Nikolaj Aleksandrovič Saltykov, attore e regista russo
Nikolaj Ivanovič Saltykov, feldmaresciallo russo